

Sigle
École nationale des chartes – Grande école francese
European Nations Cup – Campionato europeo per Nazioni di rugby

Codici 
 enc – codice ISO 639-3 della lingua en